Miejscowości w Polsce
 Wierzbica-Kolonia – część wsi Wierzbica w woj. lubelskim w pow. krasnostawskim, w gminie Rudnik
 Wierzbica-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. kraśnickim, w gminie Urzędów
 Wierzbica-Kolonia – wieś w woj. mazowieckim w pow. radomskim, w gminie Wierzbica